Mata Hari (malaiisch „Sonne“, wörtlich „Auge des Tages“) steht für:
 Mata Hari (eigentlich Margaretha Geertruida Zelle; 1876–1917), niederländische Tänzerin
 Thee Special-Haus Mata Hari Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln (1904)
 Mata Hari (1927), deutscher Spielfilm von Friedrich Fehér
 Mata Hari (1931), US-amerikanischer Spielfilm von George Fitzmaurice mit Greta Garbo
 Mata Hari, Agent H. 21 (1964), französischer Spielfilm von Jean-Louis Richard mit Jeanne Moreau
 Der Fall Mata Hari (1966), deutscher Fernsehfilm von Paul Verhoeven mit Louise Martini
 Mata Hari (1978), US-amerikanischer Spielfilm von David Carradine mit Calista Carradine
 Mata Hari (1981), niederländische Fernsehserie von John van de Rest mit Josine van Dalsum
 Mata Hari (1985), US-amerikanischer Spielfilm von Curtis Harrington mit Sylvia Kristel
 Mata Hari – Tanz mit dem Tod (2017), deutscher Fernsehfilm von Kai Christiansen mit Natalia Wörner
 Mata Hari (Fernsehserie, 2016), russisch-portugiesische Fernsehserie von Dennis Berry und Julius Berg mit Vahina Giocante
 Mata Hari (Ballett), Ballett in zwei Akten von Renato Zanella
 Mata Hari (Anne-Karine-Strøm-Lied), Lied von Anne-Karine Strøm, norwegischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 1976
 Mata Hari (Efendi-Lied), Lied von Samira Efendi
 Mata Hari (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure von Cranberry Production aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Hari Mata Hari, Musikgruppe aus Bosnien und Herzegowina